Freienstein steht für:
 Freienstein (Blankensee), Ortsteil der Gemeinde Blankensee, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Freyenstein (Gemeinde Neustadtl an der Donau), Katastralgemeinde Freienstein, Ortsteil von Neustadtl, Niederösterreich
 Freienstein (Gemeinde Sankt Peter-Freienstein), Ortsteil von Sankt Peter-Freienstein, Steiermark
 Freienstein ZH, Ortsteil der Gemeinde Freienstein-Teufen, Kanton Zürich

Bauten:
 Burg Freienstein, bei Beerfelden im Odenwaldkreis, Deutschland
 Burg Freienstein (Münster), Burgstelle in Stuttgart, Deutschland
 Wallfahrtskirche Maria Freienstein, Wallfahrtskirche in Sankt Peter-Freienstein, Steiermark

Personen:
 Josef Freienstein (1920–1985), deutscher Architekt und Politiker (CDU)
 Raphael Freienstein (* 1991), deutscher Radrennfahrer
 Thomas Freienstein (* 1960), deutscher Radrennfahrer und Radsporttrainer
 Wendelin Freienstein (1909–1973), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Landgericht Freienstein
 Freyenstein
 Freistein
 Landschaftsschutzgebiet Grünland am Freien Stein